Arajs ist der Familienname folgender Personen:
 Ronalds Arājs (* 1987), lettischer Kurzstreckenläufer
 Viktors Arājs (1910–1988), lettischer SS-Offizier